Институт органического синтеза и углехимии — ведущее в Казахстане научное учреждение в области углехимической науки. Создан в 1983 году на базе Отделения органической химии Химико-металлургического института АН КазССР в соответствии с Распоряжением Совета Министров СССР №948 от 20 мая 1983 года, Постановлением Совета Министров Казахской ССР №272 от 21 июня 1983 года и Постановлением Президиума Академии наук Казахской ССР №115 от 07 июля 1983 года.

Научные подразделения 
 Лаборатория химии угля
 Лаборатория химии полимеров
 Лаборатория синтеза биологически активных веществ
 Лаборатория электрокатализа и квантово-химических исследований
 Лаборатория спектроскопии
 Группа прикладных разработок

Основные научные направления 
 каталитическая гидрогенизация углей;
 технология получения гуминовых продуктов многоцелевого назначения;
 получение угольных природносинтетических полимеров;
 создание новых материалов с заданными свойствами на основе карбидного ацетилена и продуктов коксохимии

Ссылки 
 официальный сайт института

Академия наук Казахстана
Научные институты Караганды
Химические институты
Научные институты Казахстана